Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 van 1986 was de 26e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. Acht landen namen deel aan dit toernooi dat van 1 december tot en met 10 december 1986 in Saoedi-Arabië werd gespeeld. Saoedi-Arabië werd winnaar van het toernooi, in de finale werd Bahrein met 2–0 verslagen. Noord-Korea werd derde.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1987. De 2 beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Saoedi-Arabië en Bahrein.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Voetbal in Saoedi-Arabië
Voetbal in 1986
Asian Cup onder 20
Sportevenement in Saoedi-Arabië